Der Name Plimsoll bezeichnet 
 den australischen Diplomaten James Plimsoll (1917–1987)
 den englischen Abgeordneten Samuel Plimsoll (1824–1898)
 die nach Samuel Plimsoll benannte Freibordmarke für den maximal zulässigen Tiefgang an Schiffen, und
 Sneaker (Turnschuhe mit Canvasschaft und Gummisohle), deren Gummisohle einen umlaufenden schmalen Streifen zeigt und an Samuel Plimsolls 1876 erfundene Ladelinie bei Schiffen erinnert.